Jílek oder Jilek ist der Familienname folgender Personen:

 August Jilek (* 1949), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Bohumil Jílek (1892–1963), tschechischer Politiker (KPTsch) und Journalist
 Jan Jílek (1707/1709–1780), böhmischer Protestant und Siedlungsgründer
 Louise Jilek-Aall (1931–2022), norwegisch-kanadische Psychiaterin
 Martin Jílek (* 1956), deutsch-tschechischer Eishockeyspieler
 Wolfgang Georg Jilek (1930–2021), österreichisch-kanadischer Psychiater